Podosoje est un toponyme qui peut désigner :

 Podosoje, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
 Podosoje, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Podosoje, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Podosoje, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Podosoje, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

 Podosoje, un village situé dans la municipalité de Runovići, comitat de Split-Dalmatie ;
 Podosoje, un village situé dans la municipalité de Vrlika, comitat de Split-Dalmatie.